Полард има више значења:
 Полард (Алабама)
 Полард (Арканзас)